Islamic Republic News Agency, oficjalna agencja prasowa Iranu
 mRNA